

Persone 
Creighton Abrams (1914-1974) – comandante americano nella guerra del Vietnam
Dan Abrams (n. 1966) – corrispondente legale per la TV americana
Elliott Abrams (n. 1948) – funzionario di politica estera USA
J.J. Abrams (Jeffrey Abrams) (n. 1966) – produttore di film e televisione
M. H. Abrams (Meyer Howard Abrams) (1912-2015) – critico letterario
Ruth Abrams (n. 1930) – la prima donna a far parte della Supreme Judicial Court del Massachusetts

Località 
Abrams – località statunitense nell'Oregon
Abrams – località statunitense nel Wisconsin

Altro 
 Abrams – personaggio di Stargate Atlantis
 M1 Abrams – carro armato